Ingleside ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ingleside (Arkansas)
 Ingleside (Illinois)
 Ingleside (Kalifornien)
 Ingleside (Kentucky) 
 Ingleside (Maryland) 
 Ingleside (Massachusetts) 
 Ingleside (New York) 
 Ingleside (North Carolina) 
 Ingleside (Texas) 
 Ingleside (Virginia) 
 Ingleside (West Virginia) 
 Ingleside on the Bay, Texas

in Australien:
 Ingleside (New South Wales)

in Kanada:
 Ingleside (Ontario)